Alex Kurtzman – sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 Harvey Kurtzman – fumettista statunitense
 Robert Kurtzman – regista, produttore cinematografico e creatore di effetti speciali statunitense